ZMP – codice aeroportuale IATA dell'autostazione di Manchester (Regno Unito)